Rakkeby er et flertydig stednavn:
 Rakkeby (Hjørring Kommune) – landsby i Rakkeby Sogn (Hjørring Kommune)
 Rakkeby (Mors) – landsby i Rakkeby Sogn (Morsø Kommune)
 Rakkeby Sogn